И́горь Я́ковлевич Золотови́цкий (род. 18 июня 1961, Ташкент, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, с 2013 года — ректор Школы-студии МХАТ, Народный артист РФ (2002), заслуженный деятель искусств РФ (2020).

Биография 
Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте, в семье Якова Соломоновича Золотовицкого, родом из Смоленска, и Софьи Григорьевны Золотовицкой, родом из Кривого Рога.

 В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова).
 С 1989 года педагог Школы-студии МХАТ, профессор. С 2013 года — ректор Школы-студии МХАТ.
 В 1995—2001 годах был одним из режиссёров-постановщиков дог-шоу «Я и моя собака» на телеканале НТВ, в 1996 году — одним из ведущих короткой познавательной передачи «Живые новости» на том же канале.
 С 1 ноября 2016 года по декабрь 2018 — заместитель художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

Семья 
 Жена — актриса Вера Харыбина.
 Дети:
 Алексей Золотовицкий (род. 18 марта 1988) — в 2014 году окончил режиссёрский факультет ГИТИСа (мастерская Олега Кудряшова).
 Александр Золотовицкий (род. 5 сентября 1997) — в 2019 году окончил Школу-студию МХАТ (мастерская Дмитрия Брусникина), учится на режиссёрском факультете ГИТИСа (мастерская Олега Кудряшова).

Творчество

Роли в театре 
 Московский художественный театр им. А. П. Чехова
 2001 — «№ 13» Рэй Куни. Режиссёр: Владимир Машков — Ронни
 2003 — «Последняя жертва» А. Н. Островского. Режиссёр: Юрий Ерёмин — Салай Салтанович
 2003 — «Осада» Е. Гришковца. Режиссёр: Евгений Гришковец — Первый воин
 2004 — «Изображая жертву» Братьев Пресняковых. Режиссёр: Кирилл Серебренников — Закиров
 2011 — «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. Режиссёр: Янош Сас — Берлиоз
 2011 — «Дом» Е. Гришковца. Режиссёр: Сергей Пускепалис — Игорь
 2014 — «Пьяные» И. Вырыпаева. Режиссёр: Виктор Рыжаков — Карл
 2014 — «Иллюзии» И. Вырыпаева. Режиссёр: Виктор Рыжаков
 2021 — «Чайка» А. П. Чехова. Режиссёр: О. Коршуновас — Евгений Сергеевич Дорн (ввод)
 2022 — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана. Режиссёр: Егор Перегудов — граф де Гиш

Другие театры
 1997 — «Смуглая леди сонетов». Режиссёр: Роман Козак. Театр Et cetera. — Часовой
 2000 — «Шейлок (Венецианский купец)». Режиссёр: Роберт Стуруа. Театр Et cetera.
 2005 — «Быстрее, чем кролики». Театр «Квартет И».
 2019 — «Блаженный остров». Режиссёр: Михаил Бычков. Театр Et cetera. — Савватий Савельевич Гуска

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Игорь Золотовицкий на сайте МХТ им. Чехова 
 Интервью (2013)  каналу «Москва 24»

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский Художественный театр имени Чехова
Ректоры Школы-студии МХАТ